Bert de Jong (schaatser) (1955), Nederlands schaatser
 Bert de Jong (autorallyracer) (1956-2013), Nederlands autorallyracer
 Bert de Jong (politicus), E.P. de Jong, Nederlands politicus voor het CDA
 Bert de Jong (kunstenaar), Nederlands beeldend kunstenaar
 Bert de Jong (voetballer) (1930), Nederlands voetballer
 Bert de Jong (GTST), personage in Goede Tijden Slechte Tijden